Меморандум (от   — буквально: то, о чём следует помнить):
 меморандум () в международных либо экономических отношениях — дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны); 
 в разных учреждениях — докладная записка, служебная справка; 
 в торговле — письмо с напоминанием о чём-либо; 
 в страховых полисах (особенно морских) — перечисление опасностей, страхование от которых не производится;
  устанавливаемое компанией-дистрибьютором кинофильма ограничение по скидкам и акциям для кинопрокатчиков;
 вообще отметка всего достойного запечатления в памяти.

См. также 

 Декларация
 Петиция
 Аналитическая записка
 Резюме для руководства